Grbavica es un topónimo que puede referirse a los siguientes:

 Lugares
Grbavica (Brčko), un barrio en la ciudad de Brčko, en Bosnia y Herzegovina;
Grbavica (Novi Sad), un barrio en la ciudad de Novi Sad, en Serbia;
Grbavica (Sarajevo), un barrio en la capital de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo.

Otros
Grbavica (película), película de 2006 ganadora del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín;
Stadion Grbavica, un estadio de fútbol en el barrio homónimo de la ciudad de Sarajevo.